Au sens premier, le mot arbre, désigne en botanique une plante ligneuse qui produit du bois. Il est employé dans beaucoup d'autres domaines dans un sens imagé :

En biologie 
 Un arbre phylogénétique est un arbre enraciné schématique qui montre les relations de parentés entre des entités supposées avoir un ancêtre commun.

Au cinéma 
 Arbres est un film documentaire sorti en 2002.

En généalogie 
 En généalogie, un arbre généalogique est une représentation schématique des filiations au sein d'une famille.

En informatique et mathématiques 
 En algorithmique,
 un arbre est une structure de données qu'on peut implémenter comme un objet composite (patron de conception),
 un arbre binaire est une structure de données dont chaque nœud possède au plus deux éléments fils,
 un arbre binaire de recherche, est un arbre binaire dont chaque fils gauche (respectivement droit) possède une clé inférieure (respectivement supérieur) à celle de son père,
 un arbre équilibré' 'est un arbre enraciné où la distance par rapport au tronc est à peu près la même pour toutes les feuilles. Les arbres AVL, les arbres bicolores et les arbres B sont des arbres équilibrés.
 En ergonomie, IHM et interface graphique, un arbre, vue arborescente ou treeview est la représentation visuelle d'un arbre de données, chaque nœud étant décalé de son parent afin de faire ressortir la structure arborescente, comme dans le présent chapitre "En informatique et mathématiques"
 En combinatoire, Les arbres (combinatoire) avec un nombre fini de nœuds sont classés par rapport à leur structure et on étudie le cardinal de ces classes.
 En géométrie, l'''arbre de Pythagore est un objet fractal construit à l'aide de carrés.
 En informatique décisionnelle, un arbre de décision est un outil qui représente la situation à laquelle on doit faire face sous la forme d'un arbre de façon à faire apparaître l'extrémité de chaque branche les différents résultats possibles en fonction des décisions prises à chaque étape. L'algorithme des forêts d'arbres décisionnels effectue un apprentissage sur de multiples arbres de décision.
 En théorie des ensembles, un arbre (mathématiques) est défini par une relation symétrique sur un ensemble fini ou infini.
 En théorie des graphes,
 un arbre (graphe) est un graphe non orienté connexe et sans cycle,
 un arbre enraciné est un graphe orienté acyclique possédant une unique racine.
 En théorie des probabilités,
 les arbres aléatoires sont des ensembles finis ou infinis munis d'une structure d'arbre, générés de manière aléatoire,
 les arbres de probabilité permettent de représenter graphiquement toutes les différentes possibilités d'un ensemble d'événements,
 les arbres de Galton-Watson possèdent des nœuds dont le nombre de fils est aléatoire, ils sont une représentation des processus de Galton-Watson,
 larbre brownien est un cas particulier darbre réel dont l'ensemble des nœuds est un ensemble infini non dénombrable.
 En topologie, un arbre (topologie) est un espace métrique vérifiant la condition des quatre points.

 En linguistique et informatique 
 Un arbre syntaxique est un arbre enraciné permettant de représenter la syntaxe d'un objet.
 Un arbre des suffixes (en anglais ) est une structure de données arborescente contenant tous les suffixes d'un texte.
 En mécanique 
 En mécanique, un arbre mécanique est un axe de rotation ; larbre principal d'un moulin par exemple;
 En charpenterie, l'arbre, désigne une grosse pièce posée horizontalement ou perpendiculairement, sur laquelle tourne toute une machine, et d'où dépend son principal mouvement - Dans une machine qui sert à élever les bois, la pièce du milieu posée aplomb, et sur laquelle tournent les autres; tel est l'arbre d'une grue, d'un gruau, d'un engin.

 Toponymie 

 Arbre, section de la ville belge d'Ath située en province de Hainaut en Belgique ;
 Arbre, section de la commune belge de Profondeville située en province de Namur.

 Arbres particuliers 
 Liste des arbres remarquables du monde Arbre de Diane, Arbre de Saturne, Arbre de Jupiter, Arbre de Mars, types de végétation métallique
 Arbre de la connaissance du bien et du mal, dans la mythologie biblique.
 Arbre de vie, symbole repris dans de nombreuses traditions mystiques, religieuses et philosophiques
 L'Arbre des causes est une méthode pour rechercher les défaillances qui ont contribué à un accident.

Acronymes, associations
 A.R.B.R.E.S., association française à l'acronyme d'Arbres Remarquables : Bilan, Recherche, Études et Sauvegarde

Voir aussi